Stade Mané Garrincha peut désigner, au Brésil : 
 le stade national de Brasilia Mané Garrincha, à Brasília, principal stade de la ville ;
 le stade Mané Garrincha, à Rio de Janeiro, ancien stade du Botafogo FR ;
 Estádio Municipal Mané Garrincha (Tangará da Serra), à Tangará da Serra dans le Mato Grosso.